Kainberg ist der Name folgender Orte:

  Kainberg (Gemeinde Altenfelden), Ortsteil von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
  Kainberg (Gemeinde Kumberg), Ortsteil von Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
  Kainberg (Gemeinde Leibnitz), Ortsteil von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark